Platt – wieś w Anglii

Osoby o tym nazwisku:
 Ben Platt – amerykański piosenkarz, aktor i pisarz tekstów
 David Platt – angielski piłkarz 
 Geoff Platt – kanadyjski hokeista
 Karl Platt – niemiecki kolarz górski i szosowy
 Oliver Platt – kanadyjsko-amerykański aktor
 Sue Platt – brytyjska lekkoatletka
 William Platt – brytyjski wojskowy